Халиде Алида Мехмети (; 1910 — 2016) је била македонска стогодишњакиња која је у тренутку своје смрти вероватно била најстарија жива особа у Македонији.

Биографија
Рођена је 4. маја 1910. године у селу Љуботену близу Скопља (тврдила је да је рођена 1902. године). Тамо је и преминула. Имала је шесторо деце. Јавност је за њу први пут чула у мају 2014. године. О њој се још увек не зна довољно података зато што новинарима није пуно тога испричала о себи. За њу се говорило како је најстарија жива становница Балкана.

Последњи пут је потврђена жива у мају 2016. када је тврдила да има 114 година. Преминула је вероватно крајем 2016. године у доби од 106 година.

Референце

Рођени 1910.
Умрли 2016.
Стогодишњаци
 Незванични суперстогодишњаци